Corisco (otok), otok u Ekvatorskoj Gvineji
Corisco (općina), općinau Ekvatorskoj Gvineji
Corisco (cangaço), poznati brazilski razbojnik (cangaço)